Robert Roswell Palmer (1909–2002) – amerykański historyk 
 Robert Moffat Palmer (1915–2010) – amerykański kompozytor i pianista
 Robert E.A. Palmer (1933–2006) – amerykański historyk 
 Robert Palmer (1945–1997) – amerykański dziennikarz, pisarz, muzykolog, muzyk i producent
 Robert Palmer (ur. 1947) – nowozelandzki narciarz alpejski, olimpijczyk
 Robert Palmer (1949–2003) – brytyjski wokalista